Стрела, ЗИФ-5 — марка лодочных подвесных моторов производства СССР с 1953 по 1965 годы. Выпускались двумя заводами: заводом им. Фрунзе (позже КМПО им. Фрунзе, г. Куйбышев) и Ульяновским моторным заводом.

Конструктивные особенности мотора 
Мотор «Стрела» имел очень простую конструкцию. Унифицированный по деталям цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма с мотоциклом «Ковровец» одноцилиндровый двухтактный двигатель рабочим объёмом 173,7 см³, развивавший 5 л. с. был установлен на верхней части дейдвудной трубы. К нижней части дейдвудной трубы крепился одноступенчатый конический редуктор с гребным винтом. В конструкции мотора отсутствовала водяная помпа. Вода подавалась в рубашку охлаждения цилиндра за счёт напора воды, создаваемого гребным винтом. Мотор не имел упругих элементов подвески, что в сочетании с одноцилиндровым двигателем обуславливало сильную вибрацию лодки. Кожух, закрывавший двигатель снизу, был металлический в результате чего создавал сильные шумы из-за вибрации мотора, также он затруднял доступ к двигателю для его обслуживания и регулировок. По этой причине владельцы выкидывали кожух практически сразу после приобретения мотора. Бензобак размещался над двигателем и служил верхней половиной кожуха двигателя. Топливо (бензин с растворённым в нём маслом) к карбюратору подавалось самотёком. Управление всасыванием смеси в кривошипную камеру — поршневое (как на мотоциклах), что обуславливало невысокую литровую мощность и затрудненный пуск. Разобщительной муфты мотор не имел. Мотор снабжался верхним ручным стартером, плотно крепившимся на баке.

Достоинства и недостатки 
«Стрела» обладала рядом достоинств:
 — простая конструкция, высокая ремонтопригодность;
 — долговечность;
 — невысокая стоимость самого мотора и запчастей к нему (до 1989 года, когда выпуск запчастей был прекращен);
 — возможность работы на низкосортных бензинах и даже на керосине;
 — высокий к.п.д. гребного винта, хорошая согласованность с тяжелыми водоизмещающими лодками;

Основные недостатки «Стрелы»:
 — большой вес;
 — затрудненный запуск;
 — неудобное расположение органов управления;
 — отсутствие холостого хода;
 — заливание двигателя водой при ходе на волне;
 — высокий уровень шума и вибрации;
 — Более поздние модели имели текстолитовую помпу (ЛММ)

Социальное значение 
Мотор «Стрела» был первым массовым лодочным мотором предназначенным для продажи населению СССР. Все выпускаемые до этого советские лодочные моторы («Пионер», ЛМ-1, ЛМР-6) поставлялись только организациям и артелям. Несмотря на все недостатки «Стрела» позволила приобщиться к водномоторному образу жизни сотням тысяч советских граждан. Фактически со «Стрелы» взяла своё начало целая индустрия водномоторных товаров в СССР. Впоследствии с появлением новых моделей подвесных моторов «Стрела» была снята с производства.

Однако, после снятия с производства «Стрелы» специальные моторы для водоизмещающих лодок в СССР не выпускались. Поэтому рыбаки, сельские жители и туристы, имевшие в своем распоряжении тяжелые лодки продолжали эксплуатировать «Стрелы». Простая и долговечная конструкция позволяла поддерживать их «на ходу» до начала 90-х годов, когда запасы запчастей были полностью израсходованы. Однако отдельные экземпляры эксплуатируются до сих пор.

Ссылки 
 Сайт «Мотолодка»
 Описание, фотографии, руководство по эксплуатации ПЛМ Стрела (текст скопирован из настоящей статьи)

Хобби
Лодочные моторы СССР
Появились в 1953 году в СССР